Шпанија

 Логроњо, град у Шпанији
 Провинција Логроњо, данас под именом Риоха, некада припадала историјској покрајини Стара Кастиља
Аргентина

 Логроњо (град у Аргентини)